Romsa ist der nordsamische Name folgender Orte:
 Tromsø, Stadt und Kommune in Troms og Finnmark, Norwegen
 Troms, ehemaliges Fylke in Norwegen